Иван Камбуров може да се отнася за:

 Иван Йорданов Камбуров (1875 – 1918), български офицер
 Иван Камбуров (музиковед), български музиковед